Europamästerskap 1963 kan avse:

Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1963
Europamästerskapen i konståkning 1963
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1963
Europamästerskapet i basket för herrar 1963
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1963
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1963